Шарль де Люкс (Люсс) ; 8 ноября 1535, Тардец (ныне Тардетс-Соролюс) — 18 июля 1604) — наваррский барон, участник религиозных войн.

Биография 

Сын Жана IV де Люкса и Изабо де Грамон.

Барон и суверенный граф де Люкс, барон д'Остабат, Лантабат, Сент-Ливрад, Тардец, Аакс, Ледёиш, Эскиюль.

Представитель одной из самых знатных и могущественных семей Нижней Наварры, капитан роты тяжелой кавалерии из 50 всадников, лейтенант короля в виконтстве Суль и капитан замка Молеон.

Ревностный католик, один из руководителей лиги в защиту религии в Беарне и Наварре, поднявший несколько восстаний против Жанны Наваррской в 1560-е годы. После примирения с королевой, достигнутого при участии сеньоров де Лансака и Ламот-Фенелона, был пожалован Карлом IX в рыцари ордена Святого Михаила.

В 1567 во главе католиков Нижней Наварры и области Суль вновь выступил против Жанны, был побежден, взят в плен и вынужден принести клятву верности. В следующем году получил от короля приказ выступить на завоевание Беарна (патент 18.10.1568), но герцог Анжуйский передал эту миссию де Терриду. Граф де Люкс принял участие в экспедиции в качестве кампмейсера пехотного полка.

При разгроме католических войск графом Монтгомери, Шарль де Люкс сумел спастись, и после ухода противника возобновил борьбу, защитив Тарб от сил де Монтама, и развязав в Беарне жестокую партизанскую войну. 6 января 1570 Карл IX в Виллер-Котре назначил его своим генеральным лейтенантом в области Суль, после чего граф отвоевал захваченный протестантами Молеон, и изгнал из провинции капитана Пьера д'Арамитца и его людей.

После заключения 11 августа 1570 мира в Сен-Жермен-ан-Ле, граф положил оружие, подчинился королеве Наваррской и получил прощение. Жалованными грамотами, данными 26 декабря 1570, король в награду за услуги пожаловал своему «любимому и преданному кузену» (Amé & Féal Cousin) на девять лет доходы с сеньории Молеон. Генрих III, грамотами, данными в Блуа 23 декабря 1756, продлил этот срок еще на девять лет.

Семья  

1-я жена (1.09.1564): Клод де Сен-Желе, дама де Преси, дочь Луи де Сен-Желе де Лузиньяна, сеньора де Лансака, и Жанны де Ла-Рошешандри

Дети:

 Шарлотта Катрин де Люкс. Муж (4.10.1593): Луи де Монморанси, сеньор де Бутвиль (ок. 1560—1615)
 Клод де Люкс. Муж: Диего де Фриас
 Эсперанса де Люкс. Муж: Филипп де Сюс
 Валантина де Люкс. Муж: Корборан де Морель д'Обиньи
 Люсетта, аббатиса Сент-Озани в Ангулеме

2-я жена (1584): Мари де Жорген, дочь Мартена де Рютигойти и Жанны де Жорген

Дети:

 Валантен де Люкс, священник
 Жан де Люкс, сеньор де Жорген. Жена (7.02.1627): Сорина д'Озанкс (Ozencz), дама д'Эйересги де Каму (Eyheresguy de Camou)
 Арнальда де Люкс, монахиня
 Валантина де Люкс, монахиня
 Эсперанса де Люкс. Муж: Арно де Бертереш
 Маргарита де Люкс

Наследником владений и титулов Шарля де Люкса был его зять Луи де Монморанси, дед маршала Люксембурга. К дочери Жана де Люкса, сеньора де Жоргена, Катерине возводил своё происхождение историк Жан де Жорген.

Комментарии

Литература 

 Commentaires et lettres de Blaise de Monluc. T. III. — P.: Jules Renouard, 1867, pp. 402—403
 Bordenave N. de. Histoire de Bearn et Navarre (1517—1572). — P.: Jules Renouard, 1873, pp. 139—306 
 , p. 317 
 Jaurgain J. de. Les Capitaines-Chátelains de Mauléon, gouverneurs de la vicomté de Soule // Revue de Béarn, Navarre et Lannes, T. II. — P., 1884, pp. 265—275 gallica.bnf.fr
 Olhagaray P. Histoire de Foix, Béarn et Navarre. — P., 1609, pp. 613, 621, 625

Ссылки 

 Armorial communes Basques

Участники Религиозных войн: Католики
Графы де Люкс